John Cox peut désigner :
 John Cox (1908-1972), ingénieur du son britannique ;
 John Cox  (?-), peintre, caricaturiste et illustrateur américain ;
 John Cox (1981-), joueur de basket-ball américain ;
 John Herman Cox (1955-), homme politique américain.